Сергей Стрелко́в: